Arzenc peut désigner deux communes de Lozère :
 Arzenc-de-Randon ;
 Arzenc-d’Apcher.